Muslimović ist der Familienname folgender Personen:

 Halid Muslimović (* 1960), bosnischer Folksänger
 Kenan Muslimović (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Zlatan Muslimović (* 1981), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler